Nicolas Lefèvre ou Nicolas Le Febvre peut désigner :
 Nicolas Le Fèvre (1544-1612), philologue français, ;
 Nicolas Lefèvre (1588-1653), dominicain français, ;
 Nicolas Le Febvre (?-1669), pharmacien français ;
 Nicolas Lefèvre (?-1680), conseiller d'État français.